Baux ist Familienname folgender Personen:

 Cécile des Baux († 1275), italienische Adlige
 Claude Baux (* 1945), französischer Kanute 
 Jacques des Baux († 1383), Fürst von Tarent und Achaia 
 Jean-Paul Baux (1946–2011), französischer Rugby-Union-Spieler
 Marguerite des Baux (1394–1469), Gräfin von Saint-Pol
 Mathias Baux (vor 1538–nach 1576), deutscher Chronist und Politiker, Bürgermeister von Erkelenz
 Pierre Baux (1708–1790), französischer Mediziner

Les Baux steht für:
 Les Baux (Adelsgeschlecht), französische Adelsfamilie
 Les Baux-de-Breteuil, Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Les Baux-de-Provence, Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône, Frankreich
 Les Baux-Sainte-Croix, Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Les Baux-de-Provence (Wein), Weinbaugebiet in der Region Provence, Frankreich

Siehe auch
 Beaux (Begriffsklärung)